Dargassies steht für
 Jean Dargassies (1872–1965), französischer Radrennfahrer
 Manufacture Vosgienne des Grandes Orgues Bernard Dargassies, französischer Orgelbauer